

Patronyme 
 Brigitte Fouré (née en 1955), femme politique française, maire d'Amiens.
 Jacques Fouré (1515-1578), prêtre dominicain français, évêque de Chalon de 1573 à 1578.
 Marie Fouré, héroïne qui défendit la Cité de Péronne lors du siège de la ville par les troupes de Charles Quint en 1536.
 Robert Fouré (1885-1945), résistant français, chef militaire de Libération-Nord, mort en déportation au camp de Dora.

Pseudonyme 
 abbé Fouré, pseudonyme d’Adolphe Julien Fouéré (1839-1910), prêtre et sculpteur français du courant de l'art brut, connu principalement pour ses Rochers sculptés de Rothéneuf en Bretagne.